Notrufzentrale steht für:
 Einsatzleitstelle, Behörde mit Sicherheitsaufgaben
 Die Notrufzentrale, TV-Serie